Riegel puede referirse a:
 Riegel am Kaiserstuhl
 New Riegel (Ohio), una villa ubicada en el condado de Seneca en el estado estadounidense de Ohio.

 (Edwin Clarence) "E.C." Riegel (1879–1953), un erudito independiente, autor y protector al derecho.
 Carl Riegel
 Christina Riegel
 Eden Riegel
 Erwin Riegel
 Henri-Joseph Riegel (Rigel) (1741, Wertheim am Main – 1799, Paris)
 (Samuel) "Sam" (Brent Oscar) Riegel (* 1976, Washington D.C.)